Хулио Хосе Госалес Вела-Альвису (; 23 апреля 1991, Акапулько, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Тампико Мадеро».

Клубная карьера 
Гонсалес — воспитанник клуба «Сантос Лагуна». В 2010 году Хулио был включён в заявку на сезон. В 2012 году он стал чемпионом Мексики. 7 августа 2013 года в поединке Кубка Мексики против «Сакатепека» Гонсалес дебютировал за основной состав. 11 апреля 2014 года в поединке против аргентинского «Арсенала» Хулио дебютировал в Кубке Либертадорес. 20 апреля в матче против «Чьяпас» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2015 году Гонсалес во второй раз стал чемпионом и завоевал Кубок Мексики.

Международная карьера 
В 2011 году Гонсалес стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в Колумбии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2012
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2015
 Обладатель Кубка Мексики — 2015

  Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Тампико Мадеро»